Midori – japońskie imię żeńskie
 Midori – likier pochodzenia japońskiego o zawartości alkoholu
 (15003) Midori – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Technologie 
 Midori (system operacyjny) – potencjalny następca rodziny Windows, planowany przez firmę Microsoft.
 Midori – przeglądarka internetowa bazująca na silniku WebKit
 Midori Linux – dystrybucja Linuksa typu LiveCD, stworzona przez firmę Transmeta
 Midori JavaScript Framework – lekka biblioteka programistyczna napisana w języku JavaScript

Znani ludzie 
 Midori Itō – japońska mistrzyni łyżwiarstwa figurowego
 Kenji Midori – japoński karateka stylu kyokushin
 Midori Gotō – japońska skrzypaczka

Miejsca 
 Midori – miasto w Prefekturze Gunma w Japonii
 Midori – jedna z dzielnic miasta Chiba
 Midori – jedna z dzielnic miasta Nagoja
 Midori – jedna z dzielnic miasta Sagamihara
 Midori – jedna z dzielnic miasta Saitama
 Midori – jedna z dzielnic miasta Jokohama